Таджикская национальная энциклопедия () — универсальное энциклопедическое издание на таджикском языке. Подготовка к изданию энциклопедии была начата в 2008 году согласно Указу президента страны

«Национальная энциклопедия издана в соответствие с международными стандартами, то есть 40 % материалов, собранных в книге, должны касаться истории и становления нации и народа», — рассказал источник.

История 
Главная научная редакция Таджикской национальной энциклопедии созданная Правительством Республики Таджикистан начала свою деятельность в 2008 году. В 2011 году в Алма-Атинской типографии был издан первый том Таджикской национальной энциклопедии (ТСЭ), тиражом 5 000 экземпляров.

Тома

См. также 
 Таджикская советская энциклопедия

Примечания

Ссылки 
 Таджикская Энциклопедия на таджикском языке и 3-х письменностях http://www.kitobam.com
 Сайт Таджикской национальной энциклопедии
 Издан второй том «Таджикской национальной энциклопедии»
  В Таджикистане издан второй том «Таджикской национальной энциклопедии»
 Утерянное наследие: трагическая судьба рукописного фонда издательства «Таджикская энциклопедия»

Универсальные энциклопедии
Таджикские энциклопедии
Энциклопедии на таджикском языке